Лига Ирландии 1930/1931 () — 10-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Богемианс» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1930/1931
Ирландия
Ирландия
1930 год в Ирландии
1931 год в Ирландии